Хабня — река в России, протекает в Рузском городском округе Московской области. Правый приток реки Озерны.

География 
Река Хабня берёт начало в густых смешанных лесах на границе Волоколамского района и Рузского городского округа. Течёт на восток по глубокой живописной долине. По берегам реки расположены деревни Притыкино и Пупки. Устье реки находится в 46 км по правому берегу реки Озерны, неподалёку от села Покровское. Длина реки составляет 11 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Озерна от истока до Озернинского гидроузла, речной подбассейн реки — бассейны притоков Оки до впадения Мокши. Речной бассейн реки — Ока.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 09010101212110000023354
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110002335
 Код бассейна — 09.01.01.012
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

См. также 
 Список рек Московской области

Примечания 
 

Бассейн Рузы
Реки Рузского городского округа